Die Abkürzung UFF steht für:

 Oʻzbekiston Futbol Federatsiyasi, der Fußballverband Usbekistans
 Ulmer Festungsfest, eine seit 2007 jährlich in den Ulmer Festungswerken stattfindende Veranstaltung
 Ulster Freedom Fighters, Tarnorganisation einer protestantischen paramilitärischen kriminellen Untergrundbewegung in Nordirland
 Universidade Federal Fluminense, eine brasilianische Universität

UFF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (für Uffenheim)

Siehe auch:

Abkürzung

pt:UFF